Il cappotto – racconto di Nikolaj Vasil'evič Gogol', pubblicato nel 1842
 Il cappotto –  film sovietico del 1926 diretto da Grigorij Kozincev e Leonid Trauberg
 Il cappotto – film italiano del 1952 diretto da Alberto Lattuada